Robin (DC Comics)
Robin (Muppet)